Джо́зеф Ма́ка (; 28 сентября 1920, Брюссель, Бельгия — 13 июля 1982, Массапекуа, Нью-Йорк, США) — американский футболист бельгийского происхождения, защитник, выступал на чемпионате мира 1950 года, участник знаменитого матча против англичан в Белу-Оризонти 29 июня 1950 года.

Карьера

Клубная 
До второй мировой войны Джо Мака играл за брюссельскую команду «Рояль Серкль Спортиф Ла Форестуаз» в третьем бельгийском дивизионе. Во время войны 12 месяцев служил в бельгийской армии и играл за армейскую команду. После войны он переехал в США и начал играть за клуб «Бруклин Хиспано» в Американской футбольной лиге. По итогам 1949 и 1950 гг. он входил в сборную всех звёзд лиги. Он не имел американского гражданства и, тем не менее, выступал за сборную США на ЧМ-1950. После турнира он вернулся в Бельгию и играл за «Ройял Уайт Стар Атлетик», прежде чем вновь вернуться в Америку.

В сборной 
Все три матча Джозефа в составе сборной США пришлись на чемпионат мира 1950 года в Бразилии. Он принял участие в знаменитом матче против англичан в Белу-Оризонти, когда американская команда добилась сенсационной победы 1:0. А в матче со сборной Чили он забил гол с пенальти.

Итого: 3 матча, 1 гол; 1 победа, 0 ничьих, 2 поражения.

Джо Мака был принят в Зал Американской Футбольной Славы в 1976 году вместе с другими игроками сборной образца 1950 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу